Eno puede referirse a:
Río Eno, un río europeo, uno de los principales afluentes del río Danubio, que discurre por Suiza, Austria y Alemania.
Distrito del Eno, uno de los once distritos del Cantón de los Grisones.
Eno (Carolina del Norte), un área no incorporada ubicada del condado de Orange en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
Eno (Tracia), una antigua ciudad griega de Tracia, situada en la actual ciudad turca de Enez.